Prva tabela prikazuje popoln pregled rezultatov moštva McLaren v Formuli 1. Druga tabela vključuje rezultate ostalih moštev, ki so uporabljala McLarnovo šasijo.

Rezultati moštva McLaren 

|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| M2B
|rowspan=2| Ford 3.0 V8
|rowspan=3| 
||
|| MON
|| BEL
|| FRA
|| VB
|| NIZ
|| NEM
|| ITA
|| ZDA
|| MEH
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|
!rowspan=2| 2
!rowspan=2| 9.
|-
|align="left" rowspan=2|  Bruce McLaren
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Serenissima 3.0 V8
|
|style="background:#ffffff;"| DNS
|
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#ffffff;"| DNS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 1
! 12.
|-
!rowspan=3| 
|rowspan="2"| M4B
|rowspan="2"| BRM 2.0 V8
|rowspan="3"| 
|
|| JAR
|| MON
|| NIZ
|| BEL
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| KAN
|| ITA
|| ZDA
|| MEH
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|
!rowspan=3| 3
!rowspan=3| 10.
|-
|align="left" rowspan="2"|  Bruce McLaren
|
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| M5A
| BRM 3.0 V12
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=4| 
|rowspan=2| M5A
|rowspan=2| BRM 3.0 V12
|rowspan=4| 
||
|| JAR
|| ŠPA
|| MON
|| BEL
|| NIZ
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
|| MEH
||
||
||
||
||
||
||
||
|
!rowspan="2"| 3
!rowspan="2"| 10.
|-
|rowspan="2" align="left"|  Denny Hulme
|style="background:#dfffdf;"| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan=2| M7A
|rowspan=2| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan=2 style="background:#dfdfdf;"| 49
|rowspan=2 style="background:#dfdfdf;"| 2.
|-
|align="left"|  Bruce McLaren
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=4| 
|rowspan=4| M7AM7BM7CM9A
|rowspan=4| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=4| 
||
|| JAR
|| ŠPA
|| MON
|| NIZ
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
|| MEH
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|
!rowspan=4| 38 (40)
!rowspan=4| 5.
|-
|align="left"|  Bruce McLaren
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#ffffff;"| DNS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Denny Hulme
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Derek Bell
|
|
|
|
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=7| 
|rowspan=5| M7DM14AM14D
|rowspan=5| Ford Cosworth DFV 3.0
|rowspan=7|
||
|| JAR
|| ŠPA
|| MON
|| BEL
|| NIZ
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
|| MEH
||
||
||
||
||
||
||
|
!rowspan=5| 35^
!rowspan=5| 5.
|-
|align="left"|  Bruce McLaren
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Denny Hulme
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|
|
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Peter Gethin
|
|
|
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Dan Gurney
|
|
|
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan=2|  M7DM14D
|rowspan=2|  Alfa Romeo T33 3.0 V8
|align="left"|  Andrea de Adamich
|
|style="background:#ffcfcf;"| DNQ
|style="background:#ffcfcf;"| DNQ
|
|style="background:#ffcfcf;"| DNQ
|style="background:#cfcfff;"| NC
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#ffcfcf;"| DNQ
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffcfcf;"| DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan=2| 0
!rowspan=2| NC
|-
|align="left"|  Nanni Galli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#ffcfcf;"| DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=4| 
|rowspan=4| M14AM19A
|rowspan=4| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=4| 
||
|| JAR
|| ŠPA
|| MON
|| NIZ
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|
!rowspan=4| 10^
!rowspan=4| 6.
|-
|align="left"|  Denny Hulme
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Peter Gethin
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jackie Oliver
|
|
|
|
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=5| 
|rowspan=5| M19AM19C
|rowspan=5| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=5| 
||
|| ARG
|| JAR
|| ŠPA
|| MON
|| BEL
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
||
||
||
||
||
||
||
|
|
|rowspan=5 style="background:#ffdf9f;"| 47 (49)
|rowspan=5 style="background:#ffdf9f;"| 3.
|-
|align="left"|  Denny Hulme
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Peter Revson
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 5
|
|style="background:#cfcfff;"| 7
|
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#cfcfff;"| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Brian Redman
|
|
|
|style="background:#dfffdf;"| 5
|
|style="background:#cfcfff;"| 9
|
|style="background:#dfffdf;"| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jody Scheckter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=5| 
|rowspan=5| M19AM19CM23
|rowspan=5| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=5| 
||
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ŠPA
|| BEL
|| MON
|| ŠVE
|| FRA
|| VB
|| NIZ
|| NEM
|| AVT
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
||
||
||
||
|
|
|rowspan=5 style="background:#ffdf9f;"| 58
|rowspan=5 style="background:#ffdf9f;"| 3.
|-
|align="left"|  Denny Hulme
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 4
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Peter Revson
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 7
|
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 5
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jody Scheckter
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 9
|
|
|
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jacky Ickx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=6| 
|rowspan=6| M23
|rowspan=6| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=6| 
||
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ŠPA
|| BEL
|| MON
|| ŠVE
|| NIZ
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
||
||
||
||
|
|
|rowspan=6 style="background:#ffffbf;"| 73 (75)
|rowspan=6 style="background:#ffffbf;"| 1.
|-
|align="left"|  Emerson Fittipaldi
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 4
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Denny Hulme
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mike Hailwood
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  David Hobbs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jochen Mass
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 7
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| M23
|rowspan=3| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=3| 
||
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ŠPA
|| MON
|| BEL
|| ŠVE
|| NIZ
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| ITA
|| ZDA
|| 
||
||
||
||
|
|
|rowspan=3 style="background:#ffdf9f;"| 53
|rowspan=3 style="background:#ffdf9f;"| 3.
|-
|align="left"|  Emerson Fittipaldi
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jochen Mass
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#ffffbf;"| 1‡
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4‡
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| M23M26
|rowspan=3| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=3| 
||
|| BRA
|| JAR
|| ZZDA
|| ŠPA
|| BEL
|| MON
|| ŠVE
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
|| JAP
||
||
||
|
|
|rowspan=3 style="background:#dfdfdf;"| 74 (75)
|rowspan=3 style="background:#dfdfdf;"| 2.
|-
|align="left"|  James Hunt
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jochen Mass
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=5| 
|rowspan=5| M23M26
|rowspan=5| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=5| 
||
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ZZDA
|| ŠPA
|| MON
|| BEL
|| ŠVE
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| ZDA
|| KAN
|| JAP
||
||
|
|
|rowspan=5 style="background:#ffdf9f;"| 60
|rowspan=5 style="background:#ffdf9f;"| 3.
|-
|align="left"|  James Hunt
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jochen Mass
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gilles Villeneuve
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Bruno Giacomelli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=4| 
|rowspan=4| M26
|rowspan=4| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=4| 
||
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ZZDA
|| MON
|| BEL
|| ŠPA
|| ŠVE
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| ZDA
|| KAN
||
||
||
||
|
!rowspan=4| 15
!rowspan=4| 8.
|-
|align="left"|  James Hunt
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Patrick Tambay
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 7
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 8
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Bruno Giacomelli
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 8
|
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| M26M28M28BM28CM29
|rowspan=3| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=3| 
||
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ZZDA
|| ŠPA
|| BEL
|| MON
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
||
||
||
||
||
|
!rowspan=3| 15
!rowspan=3| 7.
|-
|align="left"|  John Watson
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 6
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Patrick Tambay
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#ffcfcf;"| DNQ
|style="background:#ffcfcf;"| DNQ
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=4| 
|rowspan=4| M29BM29CM30
|rowspan=4| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=4| 
||
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ZZDA
|| BEL
|| MON
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
||
||
||
||
||
||
|
!rowspan=4| 11
!rowspan=4| 9.
|-
|align="left"|  John Watson
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#FFCFCF;"| DNQ
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| NC
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Alain Prost
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffffff;"| DNS
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffff;"| DNS
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Stephen South
|
|
|
|style="background:#FFCFCF;"| DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| M29CM29FMP4
|rowspan=3| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=3| 
||
|| ZZDA
|| BRA
|| ARG
|| SMR
|| BEL
|| MON
|| ŠPA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| KAN
|| LVE
||
||
||
||
||
|
!rowspan=3| 28
!rowspan=3| 6.
|-
|align="left"|  John Watson
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#cfcfff;"| 7
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Andrea de Cesaris
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4B
|rowspan=3| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=3| 
||
|| JAR
|| BRA
|| ZZDA
|| SMR
|| BEL
|| MON
|| VZDA
|| KAN
|| NIZ
|| VB
|| FRA
|| NEM
|| AVT
|| ŠVI
|| ITA
|| LVE
||
||
||
|
|
|rowspan=3 style="background:#dfdfdf;"| 69
|rowspan=3 style="background:#dfdfdf;"| 2.
|-
|align="left"|  Niki Lauda
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  John Watson
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 6
|
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=5| 
|rowspan=3| MP4/1C
|rowspan=3| Ford Cosworth DFV 3.0 V8Ford Cosworth DFY 3.0 V8
|rowspan=5| 
||
|| BRA
|| ZZDA
|| FRA
|| SMR
|| MON
|| BEL
|| VZDA
|| KAN
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| EU
|| JAR
||
||
||
||
||
|
!rowspan=3| 34
!rowspan=3| 5.
|-
|align="left"|  Niki Lauda
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#FFCFCF;"| DNQ
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#000000; color:white;"| DSQ
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan=2 align="left"|  John Watson
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFCFCF;"| DNQ
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan=2| MP4/1E
|rowspan=2| TAG 1.5 V6 T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#000000; color:white;"| DSQ
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 0
!rowspan="2"| NC
|-
|align="left"|  Niki Lauda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4/2
|rowspan=3| TAG 1.5 V6 T
|rowspan=3| 
||
|| BRA
|| JAR
|| BEL
|| SMR
|| FRA
|| MON
|| KAN
|| VZDA
|| ZDA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| EU
|| POR
||
||
||
|
|
| rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|143.5
| rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|1.
|-
|align="left"|  Niki Lauda
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Alain Prost
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#FFFFBF;"| 1‡
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=4| 
|rowspan=4| MP4/2B
|rowspan=4| TAG 1.5 V6 T
|rowspan=4| 
||
|| BRA
|| POR
|| SMR
|| MON
|| KAN
|| VZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| BEL
|| EU
|| JAR
|| AVS
||
||
||
|
|
| rowspan="4" style="background:#FFFFBF;"|90
| rowspan="4" style="background:#FFFFBF;"|1.
|-
|align="left"|  Niki Lauda
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffff;"| DNS
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  John Watson
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Alain Prost
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#000000;"| DSQ
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4/2C
|rowspan=3| TAG 1.5 V6 T
|rowspan=3| 
||
|| BRA
|| ŠPA
|| SMR
|| MON
|| BEL
|| KAN
|| VZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| AVT
|| ITA
|| POR
|| MEH
|| AVS
||
||
||
|
|
| rowspan="3" style="background:#dfdfdf;"|96
| rowspan="3" style="background:#dfdfdf;"|2.
|-
|align="left"|  Alain Prost
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#000000; color:white;"| DSQ
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Keke Rosberg
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4/3
|rowspan=3| TAG 1.5 V6 T
|rowspan=3| 
||
|| BRA
|| SMR
|| BEL
|| MON
|| VZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| AVT
|| ITA
|| POR
|| ŠPA
|| MEH
|| JAP
|| AVS
||
||
||
|
|
| rowspan="3" style="background:#dfdfdf;"|76
| rowspan="3" style="background:#dfdfdf;"|2.
|-
|align="left"|  Alain Prost
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Stefan Johansson
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4/4
|rowspan=3| Honda RA168E 1.5 V6 T
|rowspan=3| 
||
|| BRA
|| SMR
|| MON
|| MEH
|| KAN
|| VZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| ŠPA
|| JAP
|| AVS
||
||
||
|
|
| rowspan="3" style="background:#ffffbf;"|199
| rowspan="3" style="background:#ffffbf;"|1.
|-
|align="left"|  Alain Prost
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Ayrton Senna
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4/5
|rowspan=3| Honda RA109E 3.5 V10
|rowspan=3| 
||
|| BRA
|| SMR
|| MON
|| MEH
|| ZDA
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| ŠPA
|| JAP
|| AVS
||
||
||
|
|
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"|141
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"|1.
|-
|align="left"|  Ayrton Senna
|style="background:#cfcfff;"|11
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#cfcfff;"|7
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#000000; color:white"|DSQ
|style="background:#efcfff;"|Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Alain Prost
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|
|
|
|
|
|-
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4/5B
|rowspan=3| Honda RA100E 3.5 V10
|rowspan=3| 
||
|| ZDA
|| BRA
|| SMR
|| MON
|| KAN
|| MEH
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| ŠPA
|| JAP
|| AVS
||
||
||
|
|
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"|121
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"|1.
|-
|align="left"|  Ayrton Senna
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#cfcfff;"|20
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gerhard Berger
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#cfcfff;"|14
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#cfcfff;"|16
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|4
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4/6
|rowspan=3| Honda RA121E 3.5 V12
|rowspan=3| 
||
|| ZDA
|| BRA
|| SMR
|| MON
|| KAN
|| MEH
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| ŠPA
|| JAP
|| AVS
||
||
||
|
|
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"|139
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"|1.
|-
|align="left"|  Ayrton Senna
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#cfcfff;"|7
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffffbf;"|1‡
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gerhard Berger
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffdf9f;"|3‡
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4/6BMP4/7A
|rowspan=3| Honda RA122E 3.5 V12Honda RA122E/B 3.5 V12
|rowspan=3| 
|| 
|| JAR
|| MEH
|| BRA
|| ŠPA
|| SMR
|| MON
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| JAP
|| AVS
|| 
||
||
|
|
|rowspan="3" style="background:#dfdfdf;"|99
|rowspan="3" style="background:#dfdfdf;"|2.
|-
|align="left"|  Ayrton Senna
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#cfcfff;"|9
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gerhard Berger
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffffbf;"|1
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=4| 
|rowspan=4| MP4/8
|rowspan=4| Ford HBE7 3.5 V8
|rowspan=4| 
|| 
|| JAR
|| BRA
|| EU
|| SMR
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| JAP
|| AVS
|| 
||
||
|
|
|rowspan="4" style="background:#dfdfdf;"|84
|rowspan="4" style="background:#dfdfdf;"|2.
|-
|align="left"|  Michael Andretti
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#cfcfff;"|8
|style="background:#cfcfff;"|14
|style="background:#dfffdf;"|6
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#cfcfff;"|8
|style="background:#ffdf9f;"|3
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mika Häkkinen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#efcfff;"|Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Ayrton Senna
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#cfcfff;"|18
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=4| 
|rowspan=4| MP4/9
|rowspan=4| Peugeot A6 3.5 V10
|rowspan=4| 
||
|| BRA
|| PAC
|| SMR
|| MON
|| ŠPA
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| EU
|| JAP
|| AVS
|| 
||
||
||
|
!rowspan="4"| 42
!rowspan="4"| 4.
|-
|align="left"|  Mika Häkkinen
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#efcfff;"|Ret
||
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#cfcfff;"|7
|style="background:#cfcfff;"|12
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Philippe Alliot
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|style="background:#efcfff;"|Ret
||
||
||
||
||
||
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Martin Brundle
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#cfcfff;"|8
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#cfcfff;"|11
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#dfffdf;"|6
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=5| 
|rowspan=5| MP4/10MP4/10BMP4/10C
|rowspan=5| Mercedes FO 110 3.0 V10
|rowspan=5| 
||
|| BRA
|| ARG
|| SMR
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| EU
|| PAC
|| JAP
|| AVS
|| 
||
||
|
!rowspan="5"| 30
!rowspan="5"| 4.
|-
|align="left"|  Mark Blundell
|style="background:#dfffdf;"|6
|style="background:#efcfff;"|Ret
||
||
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#cfcfff;"|11
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#cfcfff;"|9
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#cfcfff;"|9
|style="background:#cfcfff;"|7
|style="background:#dfffdf;"|4
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Nigel Mansell
||
||
|style="background:#cfcfff;"|10
|style="background:#efcfff;"|Ret
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mika Häkkinen
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#cfcfff;"|7
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#cfcfff;"|8
||
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffffff;"|DNS
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jan Magnussen
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|style="background:#cfcfff;"|10
||
||
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4/11
|rowspan=3| Mercedes FO 110 3.0 V10
|rowspan=3| 
|| 
|| AVS
|| BRA
|| ARG
|| EU
|| SMR
|| MON
|| ŠPA
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| JAP
||
||
||
||
|
!rowspan="3"| 49
!rowspan="3"| 4.
|-
|align="left"|  Mika Häkkinen
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#cfcfff;"|8
|style="background:#cfcfff;"|8
|style="background:#dfffdf;"|6
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  David Coulthard
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#cfcfff;"|7
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#dfffdf;"|6
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#cfcfff;"|13
|style="background:#cfcfff;"|8
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4/12
|rowspan=3| Mercedes FO110E 3.0 V10Mercedes FO110F 3.0 V10
|rowspan=3| 
|| 
|| AVS
|| BRA
|| ARG
|| SMR
|| MON
|| ŠPA
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| AVT
|| LUK
|| JAP
|| EU
||
||
||
|
!rowspan="3"| 63
!rowspan="3"| 4.
|-
|align="left"|  Mika Häkkinen
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#dfffdf;"|6
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#cfcfff;"|7
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#000000; color:white"|DSQ
|style="background:#cfcfff;"|9
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#ffffbf;"|1
|
|
|
|
|-
|align="left"|  David Coulthard
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#cfcfff;"|10
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|6
|style="background:#cfcfff;"|7
|style="background:#cfcfff;"|7
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#cfcfff;"|10
|style="background:#dfdfdf;"|2
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4/13
|rowspan=3| Mercedes FO110G 3.0 V10
|rowspan=3| 
|| 
|| AVS
|| BRA
|| ARG
|| SMR
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| AVT
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| LUK
|| JAP
|| 
||
||
|
|
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"|156
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"|1.
|-
|align="left"|  David Coulthard
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfffdf;"|6
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|6
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#cfcfff;"|7
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffdf9f;"|3
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mika Häkkinen
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfffdf;"|6
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4/14
|rowspan=3| Mercedes FO110H 3.0 V10
|rowspan=3| 
||
|| AVS
|| BRA
|| SMR
|| MON
|| ŠPA
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| AVT
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| EU
|| MAL
|| JAP
|| 
||
||
|
|
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|124
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|2.
|-
|align="left"|  Mika Häkkinen
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffffbf;"|1
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  David Coulthard
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#cfcfff;"|7
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4/15
|rowspan=3| Mercedes FO110J 3.0 V10
|rowspan=3| 
||
|| AVS
|| BRA
|| SMR
|| VB
|| ŠPA
|| EU
|| MON
|| KAN
|| FRA
|| AVT
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| ZDA
|| JAP
|| MAL
|| 
||
|
|
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|152
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|2.
|-
|align="left"|  Mika Häkkinen
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfffdf;"|6
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfffdf;"|4
|
|
|
|
|-
|align="left"|  David Coulthard
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#000000; color:white"|DSQ
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#cfcfff;"|7
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#dfdfdf;"|2
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4-16
|rowspan=3| Mercedes FO110K 3.0 V10
|rowspan=3| 
||
|| AVS
|| MAL
|| BRA
|| SMR
|| ŠPA
|| AVT
|| MON
|| KAN
|| EU
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| ZDA
|| JAP
|| 
||
|
|
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|102
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|2.
|-
|align="left"|  Mika Häkkinen
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|6
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#cfcfff;"|9
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#dfffdf;"|6
|style="background:#ffffff;"|DNS
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfffdf;"|4
|
|
|
|
|-
|align="left"|  David Coulthard
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#ffffbf;"|1
|style="background:#dfffdf;"|5
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#dfffdf;"|4
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#dfdfdf;"|2
|style="background:#efcfff;"|Ret
|style="background:#ffdf9f;"|3
|style="background:#ffdf9f;"|3
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4-17
|rowspan=3| Mercedes FO110M 3.0 V10
|rowspan=3| 
||
|| AVS
|| MAL
|| BRA
|| SMR
|| ŠPA
|| AVT
|| MON
|| KAN
|| EU
|| VB
|| FRA
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| ZDA
|| JAP
|| 
||
|
|
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|65
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|3.
|-
|align="left"|  David Coulthard
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Kimi Räikkönen
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4-17D
|rowspan=3| Mercedes FO110M 3.0 V10Mercedes FO110P 3.0 V10
|rowspan=3| 
||
|| AVS
|| MAL
|| BRA
|| SMR
|| ŠPA
|| AVT
|| MON
|| KAN
|| EU
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| ITA
|| ZDA
|| JAP
|| 
||
||
|
|
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|142
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|3.
|-
|align="left"|  David Coulthard
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Kimi Räikkönen
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=3| 
|rowspan=3| MP4-19MP4-19B
|rowspan=3| Mercedes FO 110Q 3.0 V10
|rowspan=3| 
||
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| SMR
|| ŠPA
|| MON
|| EU
|| KAN
|| ZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| KIT
|| JAP
|| BRA
||
||
|
!rowspan="3"| 69
!rowspan="3"| 5.
|-
|align="left"|  David Coulthard
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|
|
|
|-
|align="left"|  Kimi Räikkönen
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|
|-
!rowspan=5| 
|rowspan=5| MP4-20
|rowspan=5| Mercedes FO 110R 3.0 V10
|rowspan=5| 
||
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| SMR
|| ŠPA
|| MON
|| EU
|| KAN
|| ZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| TUR
|| ITA
|| BEL
|| BRA
|| JAP
|| KIT
|
|
|rowspan="5" style="background:#DFDFDF;"|182
|rowspan="5" style="background:#DFDFDF;"|2.
|-
|align="left"|  Kimi Räikkönen
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFFF;"| DNS
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|-
|align="left"| 
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|
|
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#000000;"| DSQ
|style="background:#FFFFFF;"| DNS
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|-
|align="left"|  Pedro de la Rosa
|
|
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Alexander Wurz
|
|
|
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=4| 
|rowspan=4| MP4-21
|rowspan=4| Mercedes FO 108S 2.4 V8
|rowspan=4| 
||
|| BAH
|| MAL
|| AVS
|| SMR
|| EU
|| ŠPA
|| MON
|| VB
|| KAN
|| ZDA
|| FRA
|| NEM
|| MAD
|| TUR
|| ITA
|| KIT
|| JAP
|| BRA
||
|
|
|rowspan="4" style="background:#FFDF9F;"|110
|rowspan="4" style="background:#FFDF9F;"|3.
|-
|align="left"|  Kimi Räikkönen
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|
|
|
|-
|align="left"|  Juan Pablo Montoya
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Pedro de la Rosa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| MP4-22
|rowspan="3"| Mercedes FO 108T 2.4 V8
|rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| ZDA
|| FRA
|| VB
|| EU
|| MAD
|| TUR
|| ITA
|| BEL
|| JAP
|| KIT
|| BRA
|| 
||
|
|
|rowspan="3" style="background:#000000;"| 0 (203)
|rowspan="3" style="background:#000000;"| EX
|-
|align="left"|  Fernando Alonso
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|
| 
|
|
|-
|align="left"|  Lewis Hamilton
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| MP4-23
|rowspan="3"| Mercedes FO 108T 2.4 V8
|rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| ŠPA
|| TUR
|| MON
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| EU
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| KIT
|| BRA
||
|
|
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|151
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|2.
|-
|align="left"|  Lewis Hamilton
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|
|
|
|-
|align="left"|  Heikki Kovalainen
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| MP4-24
|rowspan="3"| Mercedes FO 108W 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| TUR
| VB
| NEM
| MAD
| EU
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| BRA
| ABU
|
|
|
|
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"| 71
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"| 3.
|-
|align="left"|  Lewis Hamilton
|style="background:#000000;"| DSQ
|style="background:#DFFFDF;"| 7‡
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Heikki Kovalainen
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| MP4-25
|rowspan="3"| Mercedes FO 108X 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| BAH
| AVS
| MAL
| KIT
| ŠPA
| MON
| TUR
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| BRA
| ABU
|
|
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|454
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|2.
|-
|align="left"|  Jenson Button
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|
|
|-
|align="left"|  Lewis Hamilton
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| MP4-26
|rowspan="3"| Mercedes FO 108Y 2.4 V8
|rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| TUR
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| EU
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| KOR
|| IND
|| ABU
|| BRA
|
|
|rowspan="3" style="background:#dfdfdf;"|  497
|rowspan="3" style="background:#dfdfdf;"|  2.
|-
|align="left"|  Lewis Hamilton
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|-
|align="left"|  Jenson Button
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| MP4-27
|rowspan="3"| Mercedes FO 108Z 2.4 V8
|rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| EU
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| KOR
|| IND
|| ABU
|| ZDA
|| BRA
|
|rowspan="3" style="background:#ffdf9f;"| 378
|rowspan="3" style="background:#ffdf9f;"|  3.
|-
|align="left"|  Jenson Button
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffffbf;"| 1
|
|-
|align="left"|  Lewis Hamilton
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| MP4-28
|rowspan="3"| Mercedes FO 108F 2.4 V8
|rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| KOR
|| JAP
|| IND
|| ABU
|| ZDA
|| BRA
||
|
!rowspan="3"| 122
!rowspan="3"| 5.
|-
|align="left"|  Jenson Button
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 4
|
|
|-
|align="left"|  Sergio Pérez
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 20
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 6
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| MP4-29
|rowspan="3"| Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| KIT
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| AVT
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| RUS
|| ZDA
|| BRA
|| ABU
||
|
!rowspan="3"| 181
!rowspan="3"| 5.
|-
|align="left"|  Kevin Magnussen
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 11
|
|
|-
|align="left"|  Jenson Button
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 5
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| MP4-30
|rowspan="4"| Honda RA615H 1.6 V6 t
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| AVT
| VB
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| RUS
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
|
|
!rowspan="4"| 27
!rowspan="4"| 9.
|-
|align="left"|  Kevin Magnussen
|style="background:#ffffff;"| DNS
|
|
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Fernando Alonso
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 17
|
|
|-
|align="left"|  Jenson Button
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 12
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| MP4-31
|rowspan="4"| Honda RA616H 1.6 V6 t
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| RUS
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| AVT
| VB
| MAD
| NEM
| BEL
| ITA
| SIN
| MAL
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!rowspan="4"| 76
!rowspan="4"| 6.
|-
|align="left"|  Fernando Alonso
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 10
|-
|align="left"|  Jenson Button
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#efcfff;"| Ret
|-
|align="left"|  Stoffel Vandoorne
|
|style="background:#dfffdf;"| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=4| 
|rowspan=4| MCL32
|rowspan=4| Honda RA617H 1.6 V6 t
|rowspan=4| 
|
| AVS
| KIT
| BAH
| RUS
| ŠPA
| MON
| KAN
| AZE
| AVT
| VB
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| MAL
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
|
!rowspan=4| 30
!rowspan=4| 9.
|-
|align="left"|  Stoffel Vandoorne
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#ffffff"|DNS
|style="background:#cfcfff"|14
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|14
|style="background:#cfcfff"|12
|style="background:#cfcfff"|12
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#cfcfff"|14
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#cfcfff"|14
|style="background:#cfcfff"|12
|style="background:#cfcfff"|12
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|12
|
|-
|align="left"|  Fernando Alonso
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|14†
|style="background:#ffffff"|DNS
|style="background:#cfcfff"|12
|
|style="background:#cfcfff"|16†
|style="background:#dfffdf"|9
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|17†
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#dfffdf"|9
|
|-
|align="left"|  Jenson Button
|
|
|
|
|
|style="background:#efcfff"|Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"|
|rowspan="3"|MCL33
|rowspan="3"|Renault R.E.18 1.6 V6 t
|rowspan="3"|
|
|AVS
|BAH
|KIT
|AZE
|ŠPA
|MON
|KAN
|FRA
|AVT
|VB
|NEM
|MAD
|BEL
|ITA
|SIN
|RUS
|JAP
|ZDA
|MEH
|BRA
|ABU
!rowspan=3|62
!rowspan=3|6.
|-
|align="left"| Fernando Alonso
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|16†
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#cfcfff"|16†
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#cfcfff"|14
|style="background:#cfcfff"|14
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|17
|style="background:#cfcfff"|11
|-
|align="left"| Stoffel Vandoorne
|style="background:#dfffdf"|9
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#dfffdf"|9
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|14
|style="background:#cfcfff"|16
|style="background:#cfcfff"|12
|style="background:#cfcfff"|15†
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#cfcfff"|12
|style="background:#cfcfff"|12
|style="background:#cfcfff"|16
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#cfcfff"|14
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| MCL34
|rowspan="3"| Renault E-Tech 19 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| MEH
| ZDA
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 145
!rowspan="3"| 4.
|-
|align="left"| Carlos Sainz Jr.
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#cfcfff"| 19†
|style="background:#cfcfff"| 14
|style="background:#dfffdf"| 7
|style="background:#dfffdf"| 8
|style="background:#dfffdf"| 6
|style="background:#cfcfff"| 11
|style="background:#dfffdf"| 6
|style="background:#dfffdf"| 8
|style="background:#dfffdf"| 6
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#cfcfff"| 12
|style="background:#dfffdf"| 6
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#cfcfff"| 13
|style="background:#dfffdf"| 8
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#dfffdf"| 10
|-
|align="left"| Lando Norris
|style="background:#cfcfff"| 12
|style="background:#dfffdf"| 6
|style="background:#cfcfff"| 18†
|style="background:#dfffdf"| 8
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#cfcfff"| 11
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#dfffdf"| 9
|style="background:#dfffdf"| 6
|style="background:#cfcfff"| 11
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#dfffdf"| 9
|style="background:#cfcfff"| 11†
|style="background:#dfffdf"| 10
|style="background:#dfffdf"| 7
|style="background:#dfffdf"| 8
|style="background:#cfcfff"| 11
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#dfffdf"| 7
|style="background:#dfffdf"| 8
|style="background:#dfffdf"| 8
|}

Rezultati ostalih moštev z McLarnovimi dirkalniki 
(legenda)

Opombe

McLaren
McLaren